Саргіс Саргсян (, 3 червня 1973 р.) — колишній професійний тенісист з Вірменії.

Саргсян став професіоналом у 1995 році і за свою кар'єру на ATP Tour виграв один одиночний та два парні титули. Виступав за Вірменію на літніх Олімпійських іграх 1996 та 2000 років, в Атланті дійшов до другого туру, але в Сіднеї програв у першому.

Саргсян також грав на літніх Олімпійських іграх 2004 року. Протягом 2004 року він досяг найвищого рівня в кар’єрі світового № 38 в одиночному розряді та 33-го у парному розряді. Саргсян вийшов на пенсію в 2006 році і зараз проживає у Флориді.

Фінали

Одиночний розряд: 3 (1 перемога - 2 поразки)

Парний розряд: 5 (2 перемоги - 3 поразки)

Графік виконання

Одиночний розряд

Примітки

Посилання 

 Профіль ATP
 Профіль ITF
 Профіль Davis Cup player

Вірменські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Спортсмени Єревана
Призери Універсіад з тенісу
Спортсмени з Флориди